Dorothea av Braunschweig-Lüneburg var dotter till hertig Wilhelm d.y. av Braunschweig-Lüneburg och Dorothea av Danmark. 

Hon var gift med prins Karl I av Birkenfeld-Zweibrücken.

Barn:
 Kristian I av Birkenfeld-Zweibrücken, född 1598, död 1654.

Tyska hertiginnor
Huset Welf
Födda 1570
Avlidna 1649
Kvinnor